Одо (Odo) може да се отнася за:

 Одо Велики († 735), херцог на Аквитания
 Одо Орлеански († 834), граф на Орлеан
 Одо (860-898), крал на Западното франкско кралство 888-898 г.
 Одо-Анри Велики († 1002), херцог на Бургундия от 965 г.
 Гилермо Одо (1943-1991), чилийски музикант и певец
 Масимо Одо (р. 1976), италиански футболист
 Франческо Одо (р. 1946), италиански футболист и треньор
 Одо (Стар Трек), герой от Стар Трек

Вижте също 
 Ото (пояснение)
 Ода (пояснение)